Saint-Sixte kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Sixte, Loire, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sixte, Lot-et-Garonne, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Saint-Sixte (kommun), Québec, Outaouais, 

Robotskapade Kanadaförgreningar